Datas comemorativas — data usada por vários governos, grupos e organizações para aumentar a consciencialização sobre uma questão, comemorar um grupo ou evento ou celebrar algo
 Efeméride (astronomia) — tabela que contém as posições das estrelas em intervalos regulares.
 Feriado — dia(s) de comemoração